Ясменка — гидроним.

 Ясменка — река, приток Итомли.
 Ясменка — река, приток Прони.